La Ligue A francese di pallavolo maschile 2010-2011 si è svolta dal 30 ottobre 2010 al 14 maggio 2011: al torneo hanno partecipato 14 squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la seconda volta allo Stade Poitevin.

Regolamento
Le quattordici squadre partecipanti al torneo hanno disputato un girone all'italiana con gare di andata e ritorno per un totale di ventisei giornata: al termine della regular season le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto strutturati in quarti di finale, semifinali, entrambi giocati al meglio di due vittorie su tre gare, e finale a gara unica, mentre le ultime due classificate sono retrocesse in Ligue B.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Verdetti
  Campione di Francia 2010-11 e qualificata alla Champions League 2011-12.
  qualificata alla Champions League 2011-12.
  e  qualificate alla Coppa CEV 2011-12.
  qualificata alla Challenge Cup 2011-12.
  e  retrocesse in Ligue B 2011-12.

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2010
Pallavolo nel 2011
 2010-2011